Бёкман (; ) — фамилия, распространенная в германских языках.

Известные носители 
 Бёкман, Кнут (1932—2008) — норвежский шахматист и журналист.
 Бёкман, Фердинанд (1843—1913) — немецкий виолончелист.
 Бёкман, Герберт фон (1886—1974) — немецкий военачальник.

См. также